Władysław Dehnel (1876-1931) – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy,
 Władysław Dehnel (1912–1986) – harcerz, oficer Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego.